W Rumunii
 Palanca – gmina w okręgu Bacău
 Palanca – wieś w okręgu Bacău, w gminie Palanca
 Palanca – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Florești-Stoenești
 Palanca – wieś w okręgu Prahova, w gminie Râfov
 W Mołdawii
 Palanca – wieś w rejonie Călărași
 Palanca – wieś w rejonie Drochia
 Palanca – wieś w rejonie Ștefan Vodă